Le Championnat des Amériques de basket-ball féminin 1999 s'est déroulé du 12 mai au  à La Havane.

Format de la compétition

Compétition

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Tour final

Classement final
Les trois premiers sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Sydney.

Notes et références 

1999
Événement sportif international à Cuba
Événement sportif à La Havane
Amériques féminin 1999
Basket-ball en 1999
1999 à Cuba
Sport en mai 1999